het Spaanse woord voor infante
 Infanta (Pangasinan), een gemeente in de Filipijnse provincie Pangasinan;
 Infanta (Quezon), een gemeente in de Filipijnse provincie Quezon.
 Infanta (Zuid-Afrika), een dorp in de Zuid-Afrikaanse provincie West-Kaap